

Wydarzenia 

 wybuchła pierwsza wojna syryjska między Ptolemeuszem II a Antiochem I
 król Epiru Pyrrus najechał Macedonię